Bösenort ist der Name folgender Orte:

 Bösenort (Gemeinde Diex), Ortschaft in der Gemeinde Diex, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Bösenort (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft in der Stadtgemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten